Алсесека има више значења:

 Алсесека (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Алсесека (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Алсесека (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алсесека (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику